

Cinema e televisione 
 Love Me Again – film del 2008 diretto da Rory Quintos
 Love Me Again – serie televisiva filippina del 2010

Musica 
 Love Me Again – album di Rita Coolidge del 1978
 Love Me Again – brano musicale di Eddie Snyder del 1958
 Love Me Again – singolo di Rita Coolidge del 1978
 Love Me Again – singolo di Anika Moa del 2010
 Love Me Again – singolo di John Newman del 2013
 Love Me Again – singolo di G.Soul del 2015
 (I'm Gonna) Love Me Again – brano musicale di Taron Egerton e Elton John del 2019